Chaetopsylla är ett släkte av loppor. Chaetopsylla ingår i familjen grävlingloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävlingloppor
Chaetopsylla